Elbersdorf ist der Name folgender Orte:

 Elbersdorf (Dürrröhrsdorf-Dittersbach), ein Ortsteil der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Elbersdorf (Spangenberg), ein Stadtteil der Stadt Spangenberg im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen